Шато-Шинон (Віль) () — містечко та муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте
 Шато-Шинон (Кампань) () — муніципалітет у Франції, у департаменті Ньєвр